Matança da Páscoa pode referir-se a:

 Massacre de Lisboa de 1506, também conhecido como matança da páscoa de 1506
 Matança da Páscoa (Revolução dos cravos)